Daniel Bell peut désigner :
 Daniel Bell (1919-2011), un sociologue américain ;
 Daniel Bell (19?-), un musicien américain ;
 Daniel Bell (1990-), un nageur néo-zélandais ;
 Daniel Bell (1994-), joueur de hockey sur gazon sud-africain.